Bologna steht für:

 Bologna, Stadt in Italien
 (2601) Bologna, nach der Stadt benannter Asteroid
 Metropolitanstadt Bologna, Metropolitanstadt in Italien
 Bologna-Prozess, Erklärung europäischer Bildungsminister
 Bologna Translation Service, Übersetzungsprojekt
 amerikanische Wurstsorte, vergleichbar der deutschen Lyoner
 ein Lied der österreichischen Band Wanda (Band)

Bologna ist der Familienname folgender Personen:

 Ashley Bologna (* 2000), französische Kugelstoßerin
 Enrique Bologna (* 1982), argentinischer Fußballspieler 
 Giovanni da Bologna (1529–1608), Florentiner Bildhauer
 Jacopo da Bologna (bl. 1340–1386?), italienischer Komponist, Organist und Sänger
 Joseph Bologna (1934–2017), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Produzent
 Katharina von Bologna (1413–1463), katholische Mystikerin, 1712 heiliggesprochen
 Marco Bologna (* 1954), italienischer Insektenkundler 
 Maria Beccadelli di Bologna (1848–1929), Berliner Salonière
 Paola Bologna (* 1889; † unbekannt), italienische Tennisspielerin
 Paolo Bologna (* 1956), italienischer Videokünstler und Regisseur
 Ugo Bologna (1917–1998), italienischer Schauspieler
sowie der Name von:
 Agricola von Bologna, Heiliger der römisch-katholischen Kirche, siehe Vitalis und Agricola

Siehe auch:

 Bologne (Begriffsklärung)